Crawley kan syfta på:

 Crawley (musikgrupp) ‒ ett heavy metal band som bildades 1991

Geografi

Australien 

 Crawley, Australien – en ort i Western Australia, Subiaco,

Storbritannien 

 Crawley District – ett distrikt i West Sussex, England
 Crawley – stad, West Sussex, England, 
 Crawley, Oxfordshire  
 Crawley, Hampshire  
 Crawley, Bedfordshire, i Luton, Bedfordshire, England
 Crawley, Devon – en ort i Membury, East Devon, Devon, England
 Crawley, Northumberland – i Hedgeley, Northumberland, England
 North Crawley – en ort och civil parish i Milton Keynes, Buckinghamshire, England